Prime Cuts puede referirse a:

 Prime Cuts, álbum de Sonic Youth.
 Prime Cuts, álbum de Shadow Gallery.